Константин Георгиевич Тотибадзе (; род. 8 сентября 1969, Тбилиси, Грузинская ССР) — грузинский и российский живописец, график, член Московского Союза художников. Отец певицы и актрисы Муси Тотибадзе.

Биография 
Художник в третьем поколении, он наследует пристрастие к изобразительному искусству от своего деда по материнской линии — Аполлона Кутателадзе, (его имя сегодня носит Тбилисская Академия Художеств), и от отца — Георгия Константиновича Тотибадзе, грузинского художника, который с 1972—1982 год был ректором этой академии.

В 1977 году мать Константина — Нана Кутателадзе, уезжает с тремя детьми в Москву: вместе с мамой, младшей сестрой Марией и старшим братом Георгием Константин живет на Верхней Масловке дом 9, в мастерской деда — Аполлона Кутателадзе, в Городке Художников (московском «Улье»). Его соседями по этажу в этот период, в частности, будут Сергей Михайлович Луппов, и Александр Григорьевич Тышлер. Первым преподавателем художника по живописи и рисунку станет Дмитрий Иванович Хамин.

В 1985 году поступил в Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года (МАХУ).

В 1988 году художник учился в Тбилиси, в Художественном училище имени Николадзе. С 1989 по 1991, он продолжает учёбу в Тбилисской Академии Художеств, в мастерских Георгия Алекси-Месхишвили, Парнаоза Лапиашвили и Георгия Константиновича Тотибадзе. В этот период Константин пишет серию Тбилисских пейзажей в свободной экспрессивной манере.

С 1994 по 1995 год Тотибадзе жил в Париже, где начал работать над серией натюрмортов, которые впоследствии станут основным жанром и темой художника.

В 1996 году Тотибадзе создал серию картин в Гонконге, они были приобретены частными коллекционерами — представителями японской диаспоры.

С 1997 по 1998 год художник жил и работал в Сан-Франциско.

С 2000 года Константин писал новую серию натюрмортов, в которых его умение писать в неоклассической манере, контрастирует с иронией выбранных им сюжетов. С 2007 года работает в мастерской на территории института Архитектуры и дизайна Стрелка.

28 января 2016 года Константин вместе с братом Георгием, а также кинорежиссёром Мариной Цурцумия и Георгием Ташкером открыли на Винзаводе художественную галерею «Totibadzé Gallery». За два года существования галереи, в ней были представлены работы десятков художников (среди них Алёна Кирцова, Ольга и Александр Флоренский, Александр Захаров, Рубен Монахов, Сергей Зуев, Мюриэль Руссо, Андрей (Дюдя) Сарабьянов.

С юного возраста Константин занимается Каратэ До Сито-Рю с В. И. Эйдлиным. Он стал трёхкратным чемпионом России и бронзовым призёром чемпионата мира по карате. Кроме Эйдлина, его учителя — Кеней Мабуни и Хидетоши Накахаши.

Семья 
 Дед — Аполлон Караманович Кутателадзе, живописец, график, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР;
 Отец — Тотибадзе Георгий Константинович, живописец, график;
 Дядя — Гурам Аполлонович Кутателадзе, живописец. Член Союза художников СССР. Заслуженный художник Грузинской ССР.
 Дядя — Тариэл Аполлонович Кутателадзе, архитектор, преподаватель Тбилисской академии Художеств
 Дядя — Караман Аполлонович Кутателадзе, живописец, график, преподаватель Тбилисской академии Художеств
 Брат — Георгий Георгиевич Тотибадзе — художник,
 Племянница — Нана Георгиевна Тотибадзе — график, иллюстратор. Живёт и работает в Москве.
Племянница — Манана Георгиевна Тотибадзе — актриса. Живёт и работает в Москве.
Племянница — Варвара Георгиевна Тотибадзе.
 Жена (с 1992 по 2017) — Ольга Николаевна Шестирикова.
 Сын — Антон Константинович Тотибадзе (1993) — живописец, график, иллюстратор. Живёт и работает в Москве.
 Дочь — Муся Тотибадзе (1996) (Мария Константиновна Тотибадзе) — певица, актриса. Живёт и работает в Москве.
 Дочь — Нина Константиновна Тотибадзе (2002).
 Дочь — Тамара Константиновна Тотибадзе (2005).
 Сын — Давид Константинович Тотибадзе (2007).
 Сын — Георгий Константинович Тотибадзе (2009).
 Сестра — Мария Георгиевна Тотибадзе — дизайнер, модельер. Живёт и работает в Париже.

Творчество 
 1989 — «Молодёжная выставка», Манеж, Москва
 1989 — «Stiks», Москва
 1990 — Галерея «Hosp», Инсбрук, Австрия
 1992 — «Я, Гоги und anderen» Центральный Дом художника, Москва
 1993 — Персональная выставка, Центральный Дом художника, Москва
 1994 — Персональная выставка, журнал «L’évènement de jeudi» Париж
 1995 — «Выставка русских художников», Юнеско, Париж
 1996 — Выставка «Галерея в галерее», Государственная Третьяковская галерея, Москва
 1996 — Выставка «Сон в летнюю ночь», Музей искусства народов Востока, Москва
 1996 — Персональная выставка, Галерея Л. Брука, Центральный Дом художника, Москва
 1997 — «Арт-Манеж», Манеж, Москва
 1998 — «Выставка русских художников», Галерея «Diana» Вашингтон, США
 1998 — «Арт салон», Галерея «Diana» Вашингтон, США
 2000 — «Арт-Манеж», Манеж, Москва
 2001 — Персональная выставка, Галерея «King», Беркли , США
 2002 — «Арт-Манеж», Манеж, Москва
 2003 — «Арт-Манеж», Манеж, Москва
 2004 — «Арт-Манеж», Манеж, Москва
 2004 — Выставка «Арт вечеринка», в Якут-галерее, Москва
 2005 — Выставка «Барочная вечеринка», в Якут-галерее, Москва
 2005 — Выставка «Гурманиада», Арт плей, Москва
 2006 — «Арт-Манеж», Манеж, Москва
 2006 — «Арт Москва», VP-Studio, Москва
 2006 — Персональная выставка, VP-Studio, Москва
 2007 — Персональная выставка «Райские сады», VP-Studio, Москва
 2008 — «Арт-Манеж», Манеж, Москва
 2009 — Персональная выставка, «Atlas Art Gallery», Moscou, Russie
 2010 — Георгий и Константин Тотибадзе, Painting, Мосфильм, Москва
 2012 — «Landscape» MMoMA, Москва
 2015 — «Ода еде» Галерея «Proun» Москва
 2016 — Пространство 7, Галерея «Тотибадзе», Москва
 2017 — «Под прикрытием лесов» Галерея «Тотибадзе» Биеннале, Москва
 2018 — «Tbilisi Art Fair», Тбилиси, Грузия.

Аукцион Phillips 
 2012 «День рождения», холст, масло, 101×141 см
 2013 «Стол», холст, масло, 120×200 см
 2013 «Вазы и водка», холст, масло, 140×180 см
 2013 «Вино и фрукты», шелкография на металле, 125×138 см
 2014 «Без названия», шелкография на металле, масло, 106,5×156,7 см

Публичные коллекции 
 Государственный музей искусства народов Востока, Москва,1996
 MMoMA Москва, 2013

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Константин Тотибадзе. — Тверь, «Парето-Принт», 2016. — ISBN 978-5-9904069-1-9.

Ссылки 

Каратисты России
Родившиеся в Тбилиси
Художники Грузии
Художники России XXI века
Художники России XX века